Tremont Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Tremont Township du comté de Tazewell dans l'Illinois.
 Tremont Township du comté de Buchanan dans le Missouri.
 Tremont Township du comté de Schuylkill en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships